Garden kan som auktorsförkortning betyda:

 Alexander Garden
 Joy Garden

Robotskapade auktorsförkortningar